Schörner ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schörner (1892–1973), deutscher Heeresoffizier 
 Günther Schörner (* 1960), deutscher Klassischer Archäologe
 Hadwiga Schörner (* 1965), deutsche Klassische Archäologin